Аденокарцинóма ( — железа и  — «краб»,  от  — «опухоль») —  злокачественная опухоль, состоящая из железистых клеток пораженного органа

Органы поражения 

  Аденокарцинома слюнных желез
  Аденокарцинома пищевода
  Аденокарцинома желудка
  Аденокарцинома печени
  Аденокарцинома различных частей поджелудочной железы
  Аденокарцинома тонкого кишечника
  Аденокарцинома сигмовидной кишки
  Аденокарцинома прямой кишки
  Аденокарцинома предстательной железы
  Аденокарцинома яичника
  Аденокарцинома эндометрия матки
  Аденокарцинома молочной железы
  Аденокарцинома гипофиза
  Аденокарцинома щитовидной железы
  Аденокарцинома почки
  Аденокарцинома легкого
  Аденокарцинома потовых желез (апокринная)
  Аденокарцинома слепой кишки

Этиология 
Общей этиологии нет.

Основные причины и симптомы аденокарциномы внутренних органов:

Литература

См.также 

 Карцинома
 Аденома
 Злокачественная опухоль

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20121113215317/http://www.onkodoktor.ru/adenokartsinoma
 http://medicalplanet.su/oncology/285.html
 http://medicalplanet.su/oncology/219.html

Злокачественные новообразования
Карциномы